Chrámů zasvěcených apoštolům Petru a Pavlovi je více:

 Chrám svatého Petra a Pavla (Bardejov) na Slovensku
 Chrám svatého Petra a Pavla (Karlovy Vary) v Česku
 Chrám svatého Petra a Pavla (Kazaň) v Rusku
 Chrám svatého Petra a Pavla (Petrohrad) v Rusku
 Chrám svatých apoštolů Petra a Pavla (Minsk) v Bělorusku

Související články 
 Kostel svatého Petra a Pavla
 Kaple svatého Petra a Pavla